Schaparow (; ; ; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Akylbek Dschaparow (* 1964), kirgisischer Politiker
 Marat Schaparow (* 1985), kasachischer Skispringer
 Radik Schaparow (* 1984), kasachischer Skispringer

Siehe auch:

 Sadyr Dschaparow (* 1968), kirgisischer Politiker
 Ruslan Zhaparov (* 1996), kasachischer Taekwondoin